De tweede editie van de Italiaanse wielerwedstrijd Monte Paschi Eroica werd gehouden op zaterdag 8 maart 2008 in Toscane over een afstand van 181 kilometer.

Uitslag

2008
Eendagswielerwedstrijd in 2008